Elizabeth Agyemang (1949-), femme politique ghanéenne ;
 Emmanuel Agyemang-Badu (1990-), footballeur ghanéen ;
 Jane Naana Opoku-Agyemang (1951-), ancienne Ministre de l'Éducation au Ghana ;
 Mabel Agyemang, juriste ghanéenne et actuelle juge en chef des Îles Turques-et-Caïques ;
 Patrick Agyemang (1980-), footballeur ghanéen.